Секст Юлий Цезар (Sextus Iulius Caesar) може да се отнася за:

 Секст Юлий Цезар I, сенатор и военен трибун 2 век пр.н.е.
 Секст Юлий Цезар (консул 157 пр.н.е.) II
 Секст Юлий Цезар (претор 123 пр.н.е.), син на консула от 157 пр.н.е
 Секст Юлий Цезар (консул 91 пр.н.е.) III
 Секст Юлий Цезар (фламин), flammen quirinalis (sacerdot) 57 пр.н.е., син на консула от 91 пр.н.е.
 Секст Юлий Цезар (квестор 48 пр.н.е.) IV, управител на Сирия, квестор 48 пр.н.е; син на фламин от 57 пр.н.е.
 Квинт Лутаций Катул (консул 102 пр.н.е.), който се казва всъщност Секст Юлий Цезар (осиновен e от Квинт Лутаций Катул)

Вижте също 
 Секст Юлий Юл

Външни препратки 
 Livius.org: Sextus Julius Caesar III

Юлии